Savoyai Beatrix provence-i grófné (1205–1267)
Savoyai Beatrix szicíliai királyné (1223–1259)
Savoyai Beatrix cseh királyné (1310–1331)